El término abeto puede referirse a los siguientes géneros de árboles:

 Abies
 Carpinus
 Cunninghamia
 Picea abies, conífera de la familia de las pináceas, identificada popularmente como abeto, y más concretamente como abeto rojo o abeto falso, que estrictamente no es un abeto, por no pertenecer al género Abies, el de los abetos.